WVB steht für:

 Flughafen Walvis Bay in Namibia (IATA-Code)
 Wernigeröder Verkehrsbetriebe, Vorläufer der Harzer Verkehrsbetriebe
 Wiener Stadtwerke – Verkehrsbetriebe, Vorläufer der seit 1999 bestehenden Wiener Linien
 Wohnraumversorgung Berlin – Anstalt öffentlichen Rechts

WvB steht für:
 Wernher von Braun
 Wernher-von-Braun-Gymnasium im bayerischen Friedberg.

wvb steht für:
 Wissenschaftlicher Verlag Berlin, seit 1996 bestehender wissenschaftlicher Fachverlag

WVB